Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Charlie Pasarell 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

  Fred McNair /  Sherwood Stewart (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1976